Daimer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Daimer (1845–1909), österreichischer Arzt und Pionier des Alpinismus
 Nischan Daimer (* 1967), deutscher Geher
 Rita Daimer (* 1962), deutsche Leichtathletin

Siehe auch:
 Deimer